Brunckhorst est un patronyme allemand.

Patronyme 
Arnold Matthias Brunckhorst (1670-1725), compositeur allemand
Natja Brunckhorst (née en 1966), actrice allemande
Svenja Brunckhorst (née en 1991), joueuse allemande de basket-ball

Patronyme allemand